Флаг городского округа Первоура́льск Свердловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 января 2002 года, как флаг муниципального образования «Город Первоуральск» (после муниципальной реформы — городской округ Первоуральск), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1085.

30 августа 2012 года, решением Первоуральской городской Думы № 557, в названии решения от 24 января 2002 года и далее по всему тексту, включая «Приложения», слова муниципальное образование «Город Первоуральск» заменены словами городской округ Первоуральск в соответствующем падеже.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное из двух равных по площади вертикальных полос зелёного и красного цветов. В его центре помещается изображение фигур из городского герба, занимающее 5/6 от высоты полотнища и изображённое жёлтым, синим и чёрным цветами».

Гербовая фигура представляет собой жёлтого бегущего соболя с красным языком, несущего на спине жёлтое кольцо, охваченное вверху тройным пламенем того же цвета и заполненное справа — синим, слева — чёрным цветами.

Обоснование символики 
Деление полотнища на зелёную и красную полосы, через планетарные соответствия с Венерой и Марсом, олицетворяет медь и железо, добыча и обработка которых послужили на благо и развитие территории.

Фигура бегущего соболя указывает как на роль Демидовых в освоении Урала, так и на значение Уральского региона в освоении и покорении Сибири.

Несомое соболем кольцо представляет срез трубы как символ Первоуральского новотрубного завода, а отходящие от него пламена символизируют прошлое, настоящее и будущее. Заполнение внутреннего пространства кольца синим и чёрным цветами — своеобразный ребус, указывающий на Васильево-Шайтанский завод, а также условное обозначение нефти и газа, транспортируемых по трубам завода.

Примечания 

Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением пламени